Javier Ybarra puede referirse a:
 Javier de Ybarra y Bergé, empresario español, secuestrado y asesinado por ETA en 1977.
 Su hijo Javier Ybarra Ybarra, autor del libro Nosotros, los Ybarra.
 Javier Ibarra (Kase-O), rapero zaragozano.